Anna Ancher – pittrice danese, moglie di Michael Ancher
 Michael Ancher – pittore danese, marito di Anna Ancher

Pagine correlate 
 Anker (disambigua)